Free Pascal — um compilador Pascal li
 Federação Paulista de Capoeira
 Federação Portuguesa de Ciclismo
 Fundação Pedro Calmon

Desambiguações de clubes
Desambiguações de siglas